Групповая гонка среди мужчин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 29 сентября 2013 года. Дистанция гонки составила 272,3 километра.

Защищал звание чемпиона мира бельгиец Филипп Жильбер, который в итоге занял девятое место. Впервые в истории чемпионом мира стал представитель Португалии Руи Кошта, который на финишной прямой обошел испанца Хоакима Родригеса. Ещё один испанец — Алехандро Вальверде завоевал бронзовую медаль, которая стала для него пятой на чемпионатах мира (в его активе два серебра и три бронзы)

Маршрут
Старт групповой гонки принял город Лукка. На первых 106 километрах гонки участники преодолели два подъёма: Монтекарло(3.75км, средний градиент 3,5%, максимальный 9%) и Сан Баронто (3.9км, средний градиент 7.1%, градиент 11%). Через 106 км после старта запланировано первое пересечение финишной линии, после чего гонщикам придется преодолеть 10 кругов по 16,57 км каждый.

Через полтора километра после финишной линии участники преодолевают подъём Фиезоле (4.37км, средний градиент 5.2%, максимальный 9%). После пятикилометрового спуска проходится короткая, но очень крутая гора Виа Сальвиати (600м, средний градиент 10.2%, максимальный 16%), затем после спуска с неё двухсотметровый подъем в десятипроцентный уклон, после прохождения которого начинается финишная прямая, длиной почти полтора километра.

Участники
На старт гонки вышли 208 гонщиков, которые представляли 51 страну.

Согласно квотам Международного союза велосипедистов национальные сборные представлены следующим количеством гонщиков:

Результаты
Сильный дождь, который шёл на протяжении всей гонки привел к большому числу падений, что в свою очередь вызвало большое число сходов. Всего до финишной черты добрались 61 из 208 гонщиков.

Примечания

Ссылки 
 Профиль гонки
 Стартовый протокол
 Результаты гонки

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2013